Cet article recense les églises dédiées à saint Amand.

Belgique 
 Église Saint-Amand, à Hamme-Mille (Beauvechain)
 Église Saint-Amand, à Liège
 Église Saint-Amand, à Luingne (Mouscron)
 Église Saint-Amand, à Rebaix
 Église Saint-Amand, à Russeignies (Mont-de-l'Enclus)
 Église Saint-Amand, à Strombeek-Bever
 Église Saint-Amand-et-Saint-Blaise, à Waregem

France

Alsace 
 Bas-Rhin :
 Église Saint-Amand, Fegersheim

Aquitaine 
 Landes :
 Église Saint-Amand, Bascons

 Lot-et-Garonne :
 Église Saint-Amand, Bruch
 Église Saint-Amans, Tayrac

Auvergne 
 Cantal :
 Église Saint-Amand, Cussac

 Puy-de-Dôme :
 Église Saint-Amand, Billom

Bourgogne 
 Nièvre :
 Église Saint-Amand, Saint-Amand-en-Puisaye

Bretagne 
 Ille-et-Vilaine :
 Église Saint-Michel-Saint-Amand, Trimer

Centre-Val de Loire 
 Cher :
 Église Saint-Amand, Saint-Amand-Montrond
 Église Saint-Amand, Saint-Denis-de-Palin

 Loiret :
 Église Saint-Amand, La Neuville-sur-Essonne

Champagne-Ardenne 
 Marne :
 Église Saint-Amand, Coizard-Joches
 Église Saint-Amand, Saint-Amand-sur-Fion

Normandie 
 Seine-Maritime :
 Église Saint-Amand, Anquetierville
 Église Saint-Amand-Saint-Mathurin, Butot-Vénesville

Île-de-France 
 Seine-et-Marne :
 Église Saint-Amand, Burcy
 Église Saint-Amand, Thomery

Limousin 
 Haute-Vienne :
 Église Saint-Amand, Saint-Amand-le-Petit

Lorraine 
 Meuse :
 Église Saint-Amand, Chauvency-le-Château
 Église Saint-Amand, Neuville-lès-Vaucouleurs

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Église Saint-Amand, Uxem

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
 Bouches-du-Rhône :
 Église Saint-Amand, Sénas

~
Amand